Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Sjeverna skupina je bila jedna od skupina "Regionalne nogometne lige BiH" (regionalni nogometni savezi Brčkog, Doboja i Tuzle) i liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1990./91.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Podrinje" iz Janje.

Ljestvica  

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka  
 
 Izvori:

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 184-189     
  

1990-91 sjever
 sjever
1990-91 2 sjever